Rafael Fernández puede referirse a:

 Carlos Rafael Fernández (1954-), economista argentino.
 Rafael Ángel Fernández Piedra (1935), pintor costarricense.
 Rafael Fernández, político y sindicalista uruguayo.
 Rafael Fernández Álvarez (1913-2010), político español.
 Rafael Fernández de Henestrosa y Salabert (1895-1936), fue el II Duque de Santo Mauro y el V Conde de Estradas.
 Rafael Fernández del Toro, escultor y tallista español del siglo XX.
 Rafael Fernández Heres (1923-2010), educador, escritor e historiador venezolano.
 Rafael Fernández-Shaw (1905-1967), escritor español.